Dit is een lijst van IJslandse ambassadeurs in Sri Lanka. IJsland heeft geen ambassade in Sri Lanka.

Externe links 
Overzicht van IJslands ambassadeurs

Sri Lanka
IJslandse